Der Hochsprung der Männer bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 1990 wurde am 29. und 31 August 1990 im Stadion Poljud in Split ausgetragen.

Europameister wurde der Jugoslawe Dragutin Topić. Er gewann vor Alexei Jemelin aus der UdSSR. Bronze ging an den Bulgaren Georgi Dakow.

Rekorde

Bestehende Rekorde

Rekordegalisierungen 
Die drei Medaillengewinner dieser Europameisterschaften egalisierten den mit 2,34 m bestehenden Meisterschaftsrekord im Finale am 31. August:
 Dragutin Topić (Jugoslawien). erster Versuch
 Alexei Jemelin (Sowjetunion), zweiter Versuch
 Georgi Dakow (Bulgarien), dritter Versuch

Legende 
In den folgenden tabellarischen Übersichten sind die Versuchsabläufe der einzelnen Athleten dargestellt soweit bekannt. Oftmals ist nicht mehr nachzuvollziehen, in welchem der zur Verfügung stehenden drei Sprünge die letzte gemeisterte Versuch gelang. Das ist in der folgenden Legende berücksichtigt:

Qualifikation 
29. August 1990

24 Wettbewerber traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Zehn von ihnen (hellblau unterlegt) übertrafen die Qualifikationshöhe für den direkten Finaleinzug von 2,28 m. Damit war die Mindestzahl von zwölf Finalteilnehmern nicht erreicht. Das Finalfeld wurde mit den beidem nächstplatzierten Sportlern (hellgrün unterlegt) auf zwölf Springer aufgefüllt (hellgrün unterlegt). So mussten schließlich 2,24 m für die Finalteilnahme erbracht werden.

Gruppe A

Gruppe B

Finale 

31. August 1990

Weblinks 
 Split European Championships, european-athletics.org, abgerufen am 22. Dezember 2022
 Men High Jump XV European Championships 1990 Split, todor66.com, abgerufen am 22. Dezember 2022
 European Championships Munich 2022 - Statistics Handbook Athletics, Stuttgart GER 26–31 AUG 1986, Neckarstadion, Men High Jump, S. 614, englisch (PDF, 30.741 KB), downloads.european-athletics.com, abgerufen am 22. Dezember 2022
 Track and Field Statistics, EM 1990, trackfield.brinkster.net, abgerufen am 22. Dezember 2022

Videolinks 
 3070 European Track & Field 1990 High Jump Men Dragutin Topić, www.youtube.com, abgerufen am 22. Dezember 2022
 High Jump Dragutin Topic 2,34 Split 1990, www.youtube.com, abgerufen am 22. Dezember 2022
 3154 European Track & Field 1990 High Jump Men Dalton Grant, www.youtube.com, abgerufen am 22. Dezember 2022
 3158 European Track & Field 1990 High Jump Men Dietmar Mögenburg, www.youtube.com, abgerufen am 22. Dezember 2022
 3168 European Track & Field 1990 High Jump Men Aleksey Yemelin, www.youtube.com, abgerufen am 22. Dezember 2022

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Wettbewerb der Leichtathletik-Europameisterschaften 1990